Cytheralisonidae är en familj av kräftdjur. Cytheralisonidae ingår i ordningen Podocopida, klassen musselkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cytheralisonidae 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Cytheralisonidae